Эрлахерхоф () — городской дворец в Берне, расположенный в центре старого города по адресу улица Юнкернгассе, дом 47. Здание было построено по проекту Альбрехта Штюрлера в период с 1745 по 1752 год на месте двух домов; дом-дворец предназначался для мэра города Иеронима фон Эрлаха.

История и описание

См. также 
 Бернский собор

Примечания

Литература 
 Ueli Bellwald (Hrsg.): Der Erlacherhof in Bern — Baugeschichte, Restaurierung, Rundgang. Bern 1980, ISBN 3-7272-9051-X.
 Bernhard Furrer: Der Erlacherhof in Bern. (Schweizerische Kunstführer, Nr. 350). Hrsg. Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte GSK. Bern 2006, ISBN 978-3-85782-350-1.

Ссылки 
 

Достопримечательности Берна
Дворцы Швейцарии
Здания и сооружения, заложенные в 1745 году
Здания и сооружения, построенные в 1752 году